

Toponyme



Communes 
 Büren, ville allemande.

Localité
 Büren localité allemande de la commune de Brême dans le land de Brême ;
 Büren localité allemande de la commune de Gescher en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Büren localité allemande de la commune de Lotte en Basse-Saxe ;
 Büren localité allemande de la commune de Neustadt am Rübenberge en Basse-Saxe ;



District 
 District de Büren, district suisse du canton de Berne ;

Communes 
 Büren, commune suisse du canton de Soleure ;
 Büren an der Aare, commune suisse du canton de Berne ;

Localités
 Büren, localité suisse de la commune de Gansingen dans le canton d'Argovie ;
 Büren, localité suisse de la commune de Küttigen dans le canton d'Argovie ;
 Büren, localité suisse partagée par Oberdorf et Wolfenschiessen dans le canton de Nidwald ;
 Büren, localité suisse de la commune de Raperswilen dans le canton de Thurgovie ;
 Büren zum Hof, localité suisse de la commune de Fraubrunnen dans le canton de Berne ;

Patronyme 

 Armin von Büren (1928-), coureur cycliste suisse.

Voir aussi